Скотт Ванстоун (; 14 сентября 1947 года — 2 марта 2014 года) — математик и криптограф на факультете математики Университета Ватерлоо. Он принимал участие в работе Центра прикладных криптографических исследований.

В 1974 году получил степень доктора философии в Университете Ватерлоо. И в течение 10 лет работал в основном в теории комбинаторных схем, конечной геометрии и конечных полей.

В 1980-х годах начал работать в области криптографии.

Был одним из первых, кто увидел коммерческий потенциал эллиптической криптографии. Большая часть его последующей работы была посвящена разработке алгоритмов, протоколов и стандартов. В 1985 году основал компанию .

Ванстоун написал сам или в соавторстве пять книг (в том числе ) и около 200 исследовательских статей.

Действительный член Королевского общества Канады и Международной ассоциации криптологических исследований.

 2001 год —  Award in Mathematics.
 2009 год — Ontario Premier’s Catalyst Award for Lifetime Achievement in Innovation.

Умер 2 марта 2014 года после короткой болезни.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Scott Alexander Vanstone (1947—2014) 
 Scott Vanstone Obituary 
 
 DBLP publication list 

Криптографы
Криптографы Канады
Математики Канады
Члены Канадского королевского общества
Математики XX века
Математики XXI века
Выпускники Университета Ватерлоо